Валенти́н Алексе́ев:
 Алексеев, Валентин Иванович (1940—2008) — заслуженный конструктор Российской Федерации.
 Алексеев, Валентин Михайлович (1924—1994) — российский историк.